Wheaton Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 , du comté de Bottineau dans le Dakota du Nord.
 Wheaton Township du comté de Barry dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships